Right or Wrong (film)
 Right or Wrong (album)
 Right or Wrong (album de George Strait)
 Right or Wrong (single)